

Geografia

Romania
 Dumbrăvița, comune del distretto di Brașov
 Dumbrăvița, comune del distretto di Maramureș
 Dumbrăvița, comune del distretto di Timiș

Moldavia
 Dumbrăvița, comune del distretto di Sîngerei